Соревнования в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем у мужчин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 пройдут 4 и 5 августа 2018 года.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 4 августа в 10:03 по местному времени.

Полуфиналы 
Полуфиналы стартовали 4 августа 17:40 по местному времени.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 
Финал стартовал 5 августа в 18:45 по местному времени.

Источники 
 График заплывов 
 Стартовый лист
 Результаты предварительных заплывов
 Результаты полуфиналов 
 Результаты финала

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018